Лас Тереситас има више значења:

 Лас Тереситас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тереситас, Ла Сијете (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Тереситас, Санта Рита (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику